Уват — название населённых пунктов в России:
 Уват — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Уват — село в Уватском районе Тюменской области.